Hadar puede referirse a:
 Hadar, complejo arqueológico en Etiopía.
 Hadar, localidad de Nebraska.
 Hadar, estrella Beta Centauri.